Amarynthos (, ) ist:

 Amarynthos (Griechenland), eine Stadt auf Euböa
 Amarynthos (Gemeinde), eine ehemalige griechische Gemeinde
 Amarynthos (Heros), in der griechischen Mythologie der eponyme Heros der Stadt
 in der griechischen Mythologie ein Hund des Aktaion